

Нікітина — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Нікітина — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область

ru:Никитина